Sønderkær kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sønderkær (Kollerup Sogn) – en bebyggelse i Kollerup Sogn
 Sønderkær (Rold Sogn) – en bebyggelse i Rold Sogn
 Sønderkær (Roslev Sogn) – en bebyggelse i Roslev Sogn
 Sønderkær (Ulfborg Sogn) – en bebyggelse i Ulfborg Sogn
 Sønderkær (Velling Sogn) – en bebyggelse i Velling Sogn
 Sønderkær (Øster Tørslev Sogn) – et areal i Øster Tørslev Sogn

Sønderkær er udover et stednavn også et beskyttet familie- mellem- og efternavn.
I 2011 var der 85 personer i Danmark hed Sønderkær til efternavn.